Västra Revet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västra revet (ö i Finland), Österbotten, Jakobstadsregionen, 
 Västra revet (Hammarland, Åland),  (1 ha)
 Västra revet (Saltvik, Åland),  (3 ha)
 Västra revet (Vårdö, Åland),  (1 ha)

Se även
Norra revet
Östra revet
Södra revet